Angamacutiro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Angamacutiro de la Unión, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Angamacutiro (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar